Jeff Giuliano (né le  à Nashua dans l'État du New Hampshire aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1998-1999 ||Boston College ||H. East ||43 ||5 ||15 ||20 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Boston College ||H. East ||42 ||10 ||13 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 ||Boston College ||H. East ||43 ||14 ||21 ||35 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 ||Boston College ||H. East ||38 ||11 ||24 ||35 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Monarchs de Manchester ||LAH ||47 ||4 ||11 ||15 ||8 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2002-2003 || Royals de Reading ||ECHL ||38 ||7 ||23 ||30 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || Monarchs de Manchester ||LAH ||80 ||6 ||14 ||20 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2004-2005 || Monarchs de Manchester ||LAH ||69 ||8 ||16 ||24 ||21 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2005-2006 || Monarchs de Manchester ||LAH ||19 ||5 ||6 ||11 ||17 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
| 2005-2006 || Kings de Los Angeles || LNH ||48 ||3 ||4 ||7 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Monarchs de Manchester ||LAH ||35 ||4 ||10 ||14 ||27 ||16 ||3 ||3 ||6 ||12
|-
| 2007-2008 || Monarchs de Manchester ||LAH ||23 ||3 ||1 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Kings de Los Angeles || LNH ||53 ||0 ||6 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || HK Dinamo Minsk || KHL ||46 ||1 ||4 ||5 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||39 ||6 ||9 ||15 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||49 ||5 ||14 ||19 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||48 ||11 ||17 ||28 ||30 ||2 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2012-2013 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||47 ||11 ||11 ||22 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||49 ||6 ||16 ||22 ||24 ||9 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2014-2015 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||13 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 101 || 3 || 10 || 13 || 40 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1979
Naissance à Nashua (New Hampshire)
Joueur américain de hockey sur glace
Entraîneur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur des Iserlohn Roosters